Giovanni Voltini – pittore e scenografo italiano nato a Roccabianca
 Giuseppe Voltini –  giocatore, allenatore e dirigente sportivo di Crema
 Stadio Giuseppe Voltini –  stadio della città di Crema